Йелло Крамер (; род. 19 ноября 1995 года) — немецкий борец греко-римского стиля, бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года. Участник II Европейских игр 2019 года.

Биография 
Родился в 1995 году. С 2015 выступает на международной арене. В 2017 году завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23-х лет в весовой категории до 130 кг.  

В 2019 году принял участие на соревнованиях по борьбе в ходе II Европейских игр, которые прошли в июне в Минске. В весовой категории до 130 кг он занял итоговое 12 место, уступив уже в первом раунде россиянину Сергею Семёнову. 
 
В феврале 2020 года на дебютном для себя чемпионате континента, который состоялся в итальянской столице, в весовой категории до 130 кг, Йелло в схватке за бронзовую медаль поборол спортсмена из Финляндии Арви Саволайнена и завоевал бронзовую медаль европейского первенства.

Примечания

Ссылки  
 

Борцы Германии